Ма́йгуба — название населённых пунктов в России:

 Майгуба — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Майгуба — деревня в Сегежском районе Карелии.